Нижче наведено список 334 муніципалітетів департаменту Луаре.

Луаре

Луаре